Biała (gromada w powiecie janowskim) (powiat kraśnicki/janowski)
 Biała (gromada w powiecie kutnowskim)
 Biała (gromada w powiecie łódzkim) (powiat brzeziński/łódzki)
 Biała (gromada w powiecie pajęczańskim) (powiat radomszczański/pajęczański)
 Biała (gromada w powiecie radzyńskim)
 Biała (gromada w powiecie rawskim)
 Biała (gromada w powiecie suskim) (powiat wadowicki/suski)
 Biała (gromada w powiecie trzcianeckim) (powiat pilski/trzcianecki)
 Biała (gromada w powiecie wieluńskim)
 Biała (gromada w powiecie złotoryjskim)

także:

 Biała Górna (gromada) (powiat kłobucki)
 Biała Nyska (gromada) (powiat nyski)
 Biała Piska (gromada) (powiat piski)
 Biała Podlaska (gromada) (powiat bialski)
 Biała Stara (gromada) (alt. gromada Stara Biała, powiat płocki)
 Biała Wielka (gromada) (powiat włoszczowski)
 Nowa Biała (gromada) (powiat nowotarski)
 Skomielna Biała (gromada) (powiat myślenicki)